Euripersia är ett släkte av insekter som beskrevs av Borchsenius 1948. Euripersia ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Ullsköldlöss
Euripersia